Boldizsár István (1897–1984) festőművész, grafikus
 Boldizsár István (1945) sportvezető